Erdélyi szász univerzitás
 Szepességi szász univerzitás